Gubernija di Pskov – gubernija dell'Impero Russo
 Oblast' di Pskov – oblast' della Russia
 Rajon di Pskov – rajon dell'oblast' di Pskov, nella Russia europea